Glöggl ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Xaver Glöggl (1764–1839), österreichischer Musikgelehrter, Domkapellmeister zu Linz
 Franz Glöggl junior (1796–1872), österreichischer Musikalienhändler